Grundlsee kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Grundlsee (sjö), Steiermark, 
 Grundlsee (kommun), Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, 

Robotskapade Österrikeförgreningar